

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Golinka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Bojanowo
 Golinka – kolonia osady Barzkowice w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Stargard